Příjmení Glover může označovat více známých osobností:

 Bruce Glover (* 1932) – americký herec, otec Crispinův
 Crispin Glover (* 1964) – americký herec, syn Bruceho
 Danny Glover (* 1946) – americký herec, režisér a politický aktivista
 Donald Glover (* 1983) – americký rapper, herec, scenárista a producent
 Helen Glover (* 1986) – britská sportovkyně, veslařka, olympijská vítězka
 Jane Gloverová (* 1949) – anglická dirigentka a muzikoložka
 John Glover (* 1944) – americký herec
 Martin Glover (* 1960) – britský hudebník
 Richard Glover (1712–1785) – anglický básník a politik
 Roger Glover (* 1945) – velšský baskytarista a hudební producent, člen skupiny Deep Purple
 Sue Glover (* 1943) – skotská dramatička
 Victor Glover (* 1976) – americký astronaut

Anglická příjmení